Tate puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Condado de Tate, condado del estado estadounidense de Misisipi.
 Distrito de Tate, uno de los distritos peruanos que forman la provincia de Ica, departamento de Ica.
 Monte Tate, montaña de la prefectura de Toyama, Japón.
 Municipio de Tate, municipio del condado de Saline, estado estadounidense de Illinois.
 Municipio de Tate, municipio del condado de Clermont, estado estadounidense de Ohio.

Antroponimia

Apellido 
 Catherine Tate (1968-), actriz, escritora y humorista inglesa.
 Darren Tate (1972-), DJ y productor musical británico.
 Geoff Tate (1959-), también conocido como Jeffrey Wayne Tate, vocalista de rock y heavy metal de nacionalidad estadounidense.
 George Henry Hamilton Tate (1894-1953), botánico y zoólogo estadounidense.
 Golden Tate (1988-), jugador profesional de fútbol americano.
 Grady Tate (1932-2017), baterista estadounidense de jazz.
 Henry Tate (1819-1899), comerciante inglés de azúcar, y además, promotor de la Tate Britain de Londres.
 James Tate (1943-2015), también conocido como James Vincent Tate, poeta estadounidense.
 Jeffrey Tate (1943-2017), director de orquesta británico.
 John Tate (1925-2019), también conocido como John Torrence Tate Fossler, matemático estadounidense.
 John Torrence Tate (1889-1950), físico estadounidense.
 Miesha Tate (1986-), también conocida como Miesha Theresa Tate, peleadora estadounidense de artes marciales mixtas.
 Nick Tate (1942-), también conocido como Nicholas John "Nick" Tate, actor australiano.
 Ralph Tate (1840-1901), botánico y geólogo australiano.
 Reginald Tate (1896-1955), actor teatral, cinematográfico, y televisivo, de nacionalidad británica.
 Sharon Tate (1943-1969), actriz y modelo estadounidense.
 Tanya Tate (1979-), actriz pornográfica británica, y además, directora y modelo erótica.
 Tate Armstrong (1955-), también conocido como Michel Taylor "Tate" Armstrong, jugador de baloncesto estadounidense ya retirado.

Personajes ficticios 
 Max Tate, personaje de la serie Beyblade.

Nombre propio 
 Tate Donovan (1963-), también conocido como Tate Buckley Donovan, actor estadounidense.
 Tate George (1968-), también conocido como Tate Claude George, jugador de baloncesto estadounidense ya retirado.
 Tate Smith (1981-), deportista australiano que compitió en piragüismo, en la modalidad aguas tranquilas.
 Tate Taylor (1969-), actor, director de cine, guionista, y productor estadounidense.

Artes y Letras 
 Tate, nombre con el que se conoce a la Galería Nacional de arte británico y arte moderno en Inglaterra.
 Tate Britain, parte de la red de galerías Tate en Gran Bretaña.

Filmografía 
 Little Man Tate, película de 1991 que narra la historia de Fred Tate, un niño prodigio de siete años de edad.
 Tate, apellido de varios personajes ficticios del film titulado The Other Sister.

Miscelánea 
 Ashton-Tate, compañía estadounidense de software.